Az 1929-es magyar férfi vízilabda-bajnokság a huszonharmadik magyar vízilabda-bajnokság volt. A bajnokságban kilenc csapat indult el, a csapatok egy kört játszottak. Első ízben indultak vidéki csapatok is, így ettől az évtől országos bajnokságnak (OB) hívták a versenysorozatot.

Végeredmény 

* M: Mérkőzés Gy: Győzelem D: Döntetlen V: Vereség G+: Dobott gól G-: Kapott gól P: Pont

Eredmények

II. osztály 
1. MUE 8, 2. Tatabányai SC 6, 3. Orosházi TK 4, 4. Bajai SE 0(2), 5. Tatatóvárosi AC 0 pont. Zárójelben a levont büntetőpontok.

Források 
Gyarmati Dezső: Aranykor (Hérodotosz Könyvkiadó és Értékesítő Bt., Budapest, 2002.)
Pánczél Lajos: A magyar vizipóló története (1934)
Sport-évkönyv 1929

1929
Magyarferfivizilabdabajnoksag